

События 

 Победа султана ас-Салиха Айюба над высадившимися в Египте крестоносцами у Дамиетты.
 8—11 февраля крестоносцы терпят поражение в битве при Мансуре.
 6 апреля — битва при Фарискуре. Людовик Святой и тысячи крестоносцев попадают в плен к египетскому султану.
 В Египте происходит государственный переворот. Мамлюки убивают султана Туран-шаха II ибн Айюба. После 80 дней правления Шаджар ад-Дурр, наложницы султана ас-Салиха Айюба, её мужем и новым султаном становится мамлюкский эмир Айбек. В качестве своего соправителя Айбек провозглашает султаном малолетнего Айюбида Аль-Ашрафа Мусу.
 Закат правления династии Айюбидов. Мамлюкский султанат (1250—1390). 
 Начало мая — Людовик Французский выкупается из плена ценой сдачи Дамиетты и выплаты 400 тысяч ливров (в действительности, выплачивается лишь половина этой суммы). Король отправляется в Акру, где занимается укреплением крепостных сооружений.
 Постройка города, известного сейчас как Лелух, на Каролинских островах в Океании.  Служил резиденцией для вождя, знати и жрецов. 

 Король Швеции — 11-летний Вальдемар I Биргерсон из рода Фолькунгов при регентстве отца, ярла Биргера.
 Королём Дании стал Абель.
 После смерти императора Фридриха II наступает 23-летнее Великое Междуцарствие.
 Крестьянское движение в Сюнике, в Армении, во главе с мельником Давидом. Жестоко подавлено.
 1250—1269 — Царь Грузии Давид VI.

Правители 
 Королевство Сицилия — Конрад I (Конрад IV) (1250—1254).
 Мамлюкский султанат — Аль-Ашраф II (1250—1254). Регент Айбек.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1250 году
 Ашер бен Иехиэль, раввин.
 Пьетро д’Абано, итальянский врач, философ, астролог.
 Костандин Ерзнкаци, поэт Средневековой Армении
 Дмитрий Александрович Переяславский, великий князь Владимирский (с 1276), сын Александра Невского.
 Август — Роберт II Добрый, граф д’Артуа.
 25 декабря — Иоанн IV Ласкарис, Никейский император.

Скончались 

См. также: :Категория:Умершие в 1250 году
 Февраль, начало
 Гийом де Соннак, великий магистр Ордена тамплиров.
 Роберт I Храбрый, граф Артуа.
 2 мая — Туран-шах II ибн Айюб, последний султан Египта из династии Айюбидов.
 9 августа — Эрик IV (король Дании).
 4 октября — Герман (герцог Австрии).
 13 декабря — Фридрих II (император Священной Римской империи).
 Фибоначчи, итальянский математик.

См. также